Crita – album degli Officina Zoè
Crita – personaggio dei cartoni animati